Дивизион 2 1997/1998 () — 59-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 2 августа 1997 года и закончился 8 мая 1998 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Лига 2 1997/98 на lfp.fr 
 Лига 2 1997/98 на rsssf.com 

1997/1998
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1997 году
Спорт во Франции в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998